Prinses Louise van België kan duiden op twee personen:
Louise van België, dochter van koning Leopold II van België.
Louise van België (2004), dochter van Prins Laurent van België en Claire Coombs.

Zie ook 
 Louise Marie van Orléans, eerste koningin der Belgen (vrouw van Leopold I)